Да́угава () — латышское название реки Западная Двина, протекающей по территории России, Белоруссии и Латвии.

В искусстве 
 «Даугава» — русский литературный журнал, издававшийся в Риге с 1977 по 2008 годы.

В спорте 
 «Даугава» — спортивное общество.

Футбольные клубы 

 «Даугава» (Рига) — существовал с 1944 по 1990 год.
 «Даугава» (Рига) — существовал с 2003 по 2015 год, в 2003—2011 годах известен как «Юрмала» и «Юрмала-VV», представлял город Юрмала, с марта 2012 года базировался в Риге.
 «Даугава-2» (Рига) — фарм-клуб рижской «Даугавы», основанной в 2003 году как «Юрмала» (в 2004—2006 назыв. «Юрмала-2», в 2007—2008 — «Юрмала»).
 «Даугава» (Рига) — название существовавшего в период с 1957 по 2000 год клуба «Торпедо» (Рига) в 1996—1997 годах (в 1998—2000— ЛУ/«Даугава»).
 «Даугава» (Рига) — название существовавшего в 2005—2010 годах клуба «Даугава/РФШ» в 2008—2009 годах (в 2005—2007 годах — «Даугава 90», в 2010 — «Даугава»/РФШ).
 «Даугава» (Даугавпилс) — название клуба «Аусеклис» в 1944—1950 году.
 «Даугава» (Даугавпилс) — существовал с 2001 по 2015 год, до 2007 года назывался «Диттон».
 «Даугава-2» (Даугавпилс) — фарм-клуб даугавпилской «Даугавы». Основан в 2003 году. 
 «Даугава» (Даугавпилс) — название клуба «Даугавпилс» в 2011—2013 годах (ДФЦ «Даугава»).
 «Даугава-2» (Даугавпилс) — название клуба «Даугавпилс» в 2010 году.
 «Даугава» (Лиепая) — существовал до сезона 1949 года.

 Составные названия
 «Даугава/РВЗ» (Рига) — название существовавшего в 1984—1995 годах клуба «Пардаугава» (Рига) в 1984 году.
 «Компар/Даугава» (Рига) — название существовавшего в период с 1991 по 1995 год клуба «Олимпия» (Рига) в 1992 году и его дублирующего состава в 1993 году.
 «ПФК/Даугава» (Рига) — название существовавшего в период с 1994 по 2002 год клуба  из Риги в 2001—2002 годах.
 «Даугава-ЛГИФК» (Рига) — участник чемпионата Прибалтики 1990 года.

Клубы в хоккее с шайбой 
 «Даугава» (Рига) — название рижского хоккейного клуба «Динамо» с 1949 по 1958 и с 1960 по 1967 годы.

Волейбольные клубы 
 «Даугава» (Рига) — прежнее (до 1962 года) название волейбольного клуба «Радиотехник».

Баскетбольные клубы 
 «Даугава» — название под которым известен женский баскетбольный клуб ТТТ из города Рига.

Стадионы 
 «Даугава» (стадион, Даугавпилс)
 «Даугава» (стадион, Елгава)
 «Даугава» (стадион, Лиепая)
 «Даугава» (стадион, Рига) («Культурный и спортивный центр стадион Daugava»)

В технике 
 «Даугава» — советская радиолокационная станция системы раннего предупреждения о ракетном нападении (РЛС СПРН).
 «Даугава» — морской транспорт вооружений проекта 1791Р, шифр «Кальмар-3».

См. также 
 Ястребы Даугавы — националистическая организация, учреждённая в Бельгии после Второй мировой войны бывшими латвийскими легионерами СС.

Примечания